Musealverein steht für:
 Oberösterreichischer Musealverein, gegründet 1833
 Musealverein für Krain, gegründet 1839
 Musealverein Gmunden, gegründet 1907
 Musealverein Hallstatt, gegründet 1884
 Musealverein Lauriacum, veraltet für „Museumsverein Lauriacum“, gegründet 1892 als „Musealverein für Enns und Umgebung“
 Musealverein Waidhofen an der Ybbs, gegründet 1905
 Musealverein Wels, gegründet 1953

Siehe auch:
 Museumsverein